«Новый Амстердам» () — американский медицинско-драматический телесериал, снятый по мотивам книги бывшего врача Нью-Йоркской больницы «Белвью» доктора Эрика Мэнхеймера «12 пациентов: жизнь и смерть в госпитале Белевю». Премьера которого состоялась 25 сентября 2018 года на телеканале NBC. В феврале 2019 года было объявлено о продлении сериала на второй сезон. Премьера второго сезона состоялась 24 сентября 2019 года. 11 января 2020 года председатель телекомпании NBC Пол Телегди объявил о продлении сериала ещё на три сезона.

Премьера третьего сезона состоялась 2 марта 2021 года. Премьера четвертого сезона состоялась 21 сентября 2021 года. В марте 2022 года сериал был продлен на финальный пятый сезон который будет состоять из 13 эпизодов. Премьера пятого и финального сезона состоящего из 13 серий состоялась на канале NBC 20 сентября 2022 года. Телесериал завершился 17 января 2023 года.

Сюжет 
Телесериал рассказывает о докторе Максе Гудвине, который становится главврачом старейшей государственной больницы США «Новый Амстердам». Для обеспечения лучшей медицинской помощи пациентам, он развязывает войну с бюрократией, чтобы вернуть былую славу больнице, где способны лечить пациентов с Эболой, заключенных из тюрьмы «Райкерс» и президента Соединенных Штатов под одной крышей. Чем он может помочь? Врачи и персонал не верят новому главврачу, они слышали это и раньше от его предшественников. Не принимая «нет» за ответ, доктор Гудвин должен нарушить существующее положение дел и доказать, что он не остановится ни перед чем, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту недоукомплектованную, недостаточно финансируемую и недооцененную больницу.

Главные герои 
 Доктор Макс Гудвин (Райан Эгголд) — Главный врач. Вступив в должность главврача старейшей государственной больницы США «Новый Амстердам», он развязывает войну с бюрократией, обещая врачам и персоналу вернуть славу и величие «Новому Амстердаму». Ранее работал в больнице Чайна-таун. Был женат на Джорджии Гудвин, которая родила ему дочь Луну.
 Доктор Лорен Блум (Джанет Монтгомери) — врач скорой помощи, заведующая отделением скорой помощи. Выросла в Нью-Йорке в богатой семье из высшего сословия. Ее мать Джанин, была нью-йоркской светской львицей, а отец управлял дерматологической клиникой. Страдала синдромом дефицита внимания и гиперактивности — неврологического расстройства, которое лечила с помощью таблеток, что прятала в баночке из-под ибупрофена. Прошла лечение в реабилитационном центре.
 Доктор Хелен Шарп (Фрима Аджимен) — заведующая онкологическим отделением. Окончила Школу клинической медицины Кембриджского университета, базовую программу и специализацию получила в больнице Кингс-Колледж в Лондоне. Дипломированный специалист в области гематологии для взрослых и детей.
 Доктор Флойд Рейнольдс (Джоко Симс) — сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением. Окончил Йельский университет.
 Доктор Игги Фром (Тайлер Лэбин) — психиатр, заведующий психиатрическим отделением. Есть муж и трое приёмных детей из Бангладеш.
 Доктор Виджай Капур (Анупам Кхер) — невролог, заведующий неврологическим отделением. Есть сын.

Второстепенные герои 
 Доктор Зак Лигон (Джей Джей Филд) — врач физиотерапевт. Имел роман с доктором Лорен Блум.
 Доктор Кассиан Шин (Дэниел Дэ Ким) — врач отделения неотложной хирургии.
 Дора (Забрина Гевара) — администратор больницы «Новый Амстердам».
 Питер Фултон (Рон Рифкин) — начальник больницы «Новый Амстердам».
 Джорджия Гудвин (Лиза О’Хара) — жена Макса Гудвина. Умерла от кровопотери в первой серии второго сезона.
 Иви (Марго Бингем) — встречается с доктором Флойдом Рейнольдсом. Работает в юридическом отделе больницы «Новый Амстердам».
 Кейси (Алехандро Эрнандес) — ординатор отделения скорой помощи.

Обзор сезонов

Производство 
25 сентября 2017 телекомпания NBC озвучила планы по созданию пилотного эпизода новой медицинской драмы, сценарий к которому написал Дэвид Шулнер, став ещё и исполнительным продюсером вместе с Питером Хортоном.

В феврале-марте 2018 года был объявлен актерский состав пилотной серии: Фрима Аджимен, Анупам Кхер, Джанет Монтгомери, Тайлер Лэбин, Райан Эгголд и Джоко Симс.

В мае 2018 стало известно, что NBC заказала съёмки целого сезона, который состоит из 22 эпизодов. Позже стало известно, что премьера сериала пройдёт осенью 2018, серии будут выходить по вторникам в 22:00

Отзывы критиков 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал набрал 31 % «свежести» на основе 29 отзывов со средним рейтингом 5,74/10. На Metacritic сериал получил 47 баллов из 100 на основе 14 «смешанных и средних» рецензий. В крупнейшей базе данных фильмов IMDb сериал «Новый Амстердам» имеет средний рейтинг посетителей в 8,1 из 10 (6 266 голосов)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2023 году
Программы телеканала NBC
Телесериалы на английском языке
Экранизации романов США
Медицинские телесериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы NBC Universal Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке